Волокола́мский уе́зд — административная единица в составе Московской губернии, существовавшая до 1929 года. Центр — город Волоколамск.

География 
Уезд граничил на северо-западе со Старицким уездом Тверской губернии, на западе с Гжатским уездом Смоленской губернии, а с других сторон с Можайским, Рузским и Клинским уездами Московской губернии и занимал около 2,4 тыс. км². (за счёт административных преобразований к 1929 году площадь увеличилась до 3,3 тыс. км²). Поверхность уезда — слегка волнистая равнина, а грунт земли большей частью малоплодородный, местами иловатый, болотистый и песчаный. Реки не судоходны и большей частью берут тут только своё начало, например Руза, Лобь и Лама. Озёра незначительны и большая часть их находится в северо-западной болотистой части уезда, из них замечательно Круглое или Мещерское. Болота находятся между реками Ламой и Лобью, а также по реке Чёрной.

Население 
 1839 год — 21 033 души мужского пола (женское население тогда не учитывалось)
 1852 год — 74,6 тыс. чел.
 1883 год — 86,1 тыс. чел.
 1890 год — 93,3 тыс. чел.
 1897 год — 81,0 тыс. чел. (в том числе русские — 99,9 %)
 1924 год — 147 522 чел.
 1926 год — 145,5 тыс. чел.

Самые крупные населённые пункты уезда по количеству жителей в 1862 году:
 Волоколамск — 2412 человек (из них 1143 муж. и 1269 — жен. пола)
 Середа Стратилатская — 1085 чел.
 Ивашково — 872 чел.
 Корневское — 780 чел.
 Рюховское — 780 чел.
 Поповкино — 763 чел.
 Ярополчь — 742 чел.

Самые крупные населённые пункты уезда по количеству жителей в 1924 году:
 Волоколамск — 3796 человек
 Середа Стратилатская — 1200 чел.
 Ивашково — 1144 чел.
 Дулепово — 1091 чел.
 Кушелово — 918 чел.
 Горы Стрешневы — 834 чел.
 Монасеино — 832 чел.
 Корневское — 815 чел.
 Лотошино — 797 чел.
 Поповкино — 781 чел.
 Буйгород — 759 чел.
 Фроловское — 730 чел.
 Ярополец — 729 чел.
 Телешово — 724 чел.
 Харланиха — 711 чел.
 Шилово — 711 чел.
 Теряева слобода — 703 чел.

История 
Волоколамский (Волоцкий) уезд известен со средних веков. Юридически был оформлен во время административной реформы Екатерины II в 1781 году.

По сведениям 1859 года в уезде числилось 407 населённых мест — 1 город, 39 сёл, 2 слободы, 285 деревень, 55 селец, 23 хутора, выселка или постоялых двора, 1 мыза, дача или владельческая усадьба, 1 монастырь.

В 1929 году был упразднён, а на его территории были образованы Волоколамский, Лотошинский и Шаховской районы.

Административное деление 
В промежутке между 1890 и 1911 годами на основании статистических данных в уезде было 11 волостей: Аннинская, Буйгородская, Бухоловская, Кульпинская, Марковская, Муриковская, Ошейкинская, Плосковская, Серединская, Тимошевская, Яропольская.

В 1917 году в уезде было 16 волостей: Аннинская, Буйгородская, Бухоловская, Калеевская (передана из Клинского уезда), Канаевская (передана из Можайского уезда), Кульпинская, Марковская, Муриковская, Осташёвская (передана из Можайского уезда), Ошейкинская, Плосковская, Серединская, Судисловская, Судниковская (передана из Рузского уезда), Тимошевская, Яропольская.

В 1918—1919 годах была создана Лотошинская волость.

Постановлением президиума Моссовета от 24 марта 1924 года Кульпинская, Марковская и Плосковская волости были объединены в Раменскую волость; Муриковская волость была включена в состав Судисловской волости; Канаевская волость была ликвидирована. Селения Прозорово, Внуково, Трулеси, Малое Сытьково, Лазарево и Чернево были включены в состав Осташёвской волости, остальная часть Канаевской волости была включена в состав Серединской волости. (Утверждено президиумом ВЦИК от 31 октября 1924 года).

К 1929 году в составе уезда было 13 волостей: Аннинская, Буйгородская, Бухоловская, Калеевская, Лотошинская, Осташёвская, Ошейкинская, Раменская, Серединская, Судисловская, Судниковская, Тимошевская, Яропольская.

Территориальные приращения уезда в первые годы советской власти: в 1919 году в состав Канаевской волости были включены селения: Курбатово, Кузьминское, Слободки из Покровской волости Клинского уезда; постановлением НКВД от 19 марта 1919 года в состав организованной Лотошинской волости вошли селения: Акулово, Ивановское, Лисино (Новое), Лотошино, Турово из Федосовской волости Старицкого уезда Тверской губернии; постановлением НКВД от 19 марта 1919 года в состав Ошейкинской волости вошли селения Глазково, Изосименье, Кушелово, Покровское, Степаньково, Телешово из Покровской волости Клинского уезда;

Территориальные потери: 17 марта 1919 года деревня Петраково Серединской волости была включена в состав Порецкой волости Можайского уезда.

Уездные предводители дворянства

Примечания

Карты

Ссылки 
 
 Старые карты Волоколамского уезда

История Волоколамского района
Волоколамский уезд